Kalandra fel!, amerikai Cartoon Network-rajzfilmsorozat
 Kalandra fel!, az A. E. Bizottság együttes 1983-as, első albuma
 Kalandra fel!, színdarab
 Kalandra fel!, A Simpson család amerikai rajzfilmsorozat egyik epizódja